Псковская крепость — оборонительное сооружение Пскова, ядром которого является Кром (Псковский Кремль).

История 
Крепость возникла, как и большинство средневековых пограничных городов, с основанием города — укреплённого (огороженного) населённого пункта. Дата основания города и крепости неизвестна. Есть лишь дата первого упоминания города — 903 год. Археологические раскопки в Псковском Кремле (Кроме) — ядре Псковской крепости — показали, что уже в VIII—IX веках находившееся там славянское поселение имело земляные и деревянные укрепления. Существование города в те времена нашло подтверждение в Повести временных лет, сообщившей под 903 годом о приведении князю Игорю жены Ольги «от Пскова».

Первые каменные укрепления были возведены в середине XIII века. В начале XV века в связи с развитием артиллерии Псковскую крепость стали усиливать башнями. Псковская крепость являлась одной из лучших русских крепостей в XVI веке. Территорию площадью 2,15 км2 (215 га) ограждали 5 поясов каменных укреплений протяженностью 9 км, усиленные 40 башнями, 14 воротами, настенными, башенными и подземными переходами.

Стены 
Псковская крепость имеет пять постепенно формировавшихся поясов укреплений:

1. Собственно стены Крома в устье рек Псковы и Великой. На юге Кром от Довмонтова города отделяют «Перси» (Перша, или Довмонтова стена) — южная (передняя) стена Крома). Главные башни — на юге — Смердья (ныне — Довмонтова) и Великая (Лубянская) — ныне Троицкая (Часовая) — по краям «Персей» — со Смердьими воротами (не сохранились) и Великими воротами и захабом. В 1400 году были построены на севере Крома башня Кутекрома (Кутний костёр или Наугольная круглая башня Крома), на востоке — Средняя башня (Снетовой костёр) и каменная стена по берегу реки Псковы до «Персей».

2. Стены Довмонтова города, включающие (помимо «Персей» (Довмонтовой стены) на севере) и новое продолжение крепости на юге, отстроенное на месте посада при князе Довмонте, правившем в 1266—1299 гг.). Вместо застройки городских посажан сюда был перенесён административный центр, прозванный позже в XIV веке Довмонтовым городом (первое упоминание «Довмонтов город» относится к 1370-м годам). В XV веке здесь были построены Рыбницкая (башня над Святыми воротами) и Власьевская башня.

Со временем Довмонтов город входит в ансамбль Крома (Кремля как улицы).

3. Стена посадника Бориса (1309 г.). Эта стена не сохранилась: она проходила по линии современной улицы Профсоюзной и закруглялась к реке Пскове (в сторону Крома) у церкви Петра и Павла с Буя.

Здесь в XIV в. были сооружены несколько башен: Старый костер, Глухой костер, Плоская башня с Плотинскими (Плоскими) воротами — также не сохранились.

4. Стена Среднего города (1375 г.) — почти не сохранилась — проходила по современной улице Пушкина и упиралась в Мстиславскую башню (1375 г.). До каменной Мстиславской башни здесь располагался деревянный Бурковский костер (башня). От неё перпендикулярно реке и отходила стена, укрепленная девятью башнями (не сохранились).

5. Стены Окольного города с продолжением на Запсковье. В целом сохранились (вдоль улицы Свердлова (Стенной) в Окольном городе), кроме части стен на Запсковье вдоль Застенной и Гремячей улиц.

В 1465 году деревянные стены огородили Полонище и Застенье — новые районы (Окольного) города между реками Псковой и Великой за пределами прежних стен.
Важное значение имели южные Покровская, Свинузская (Свинорская), Великая, Петровская, Михайловская башни, сооружённые в конце XV—XVI вв. и оборонявшие крепость на подступах с юга, в том числе во время осады польских войск Стефана Батория в 1581—1582 гг..

Стена на Запсковье (с позже сооружёнными Гремячей, Глухой, Волковской, Варлаамской башнями и Высокой башней у Нижних решёток) в камне была выстроена в 1481 году.

В 1500 году в устье Псковы, на противоположных её берегах, были построены две башни — Плоская и Высокая (Воскресенская). Несколько позднее прямо между ними над водой возвели стену с опускающимися в реку Нижними решётками. В XVII веке эту деревянную стену заменили каменной с арочными проёмами, оснащённые закрывающимися решётками из бревен, кованных железом.

В 1518 году между Никольской грановитой башней Окольного города и Козьмодемьянской (Гремячей) башней Запсковья были сооружены «водобежные» сооружения — Верхние решётки (по аналогии с Нижними решётками в устье Псковы). Из них до нас дошла Козьмодемьянская (называемая Гремячей) башня и фундаментальная основа стены Никольской башни.

Башни Псковской крепости 
Башни районов Крома и Довмонтова города:
 Власьевская башня
 Довмонтова башня (первоначально Смердья башня с воротами (захабом), в XIX веке разрушена и перестроена в многогранную Довмонтову без ворот)
 Рыбницкая башня (башня Святых ворот)
 Троицкая башня (ранее Великая (Лубянская) башня, затем также Часовая башня, с Великими воротами и захабом)
 Средняя башня (Снетной костёр) (1400—1417 гг.)
 Башня Кутекрома (Наугольная круглая башня) (1400 г.)
 Плоская башня Нижних решёток (1500 г.)

Башни стены посадника Бориса 1309 г. — построены в XIV в — не сохранились:
 Старый костер
 Глухой костер
 Плоская башня

Башни стены Среднего города 1375 г. — построены в XV в. — не сохранились (кроме первой):
 Мстиславская башня (Кислинская) — сохранилась (у берега р. Великой)
 Никольская башня
 Великая башня с воротами
 Васильевская башни
 Трупеховская башня с Тёмными воротами
 Куричья башня
 Петровская башня с воротами
 Козья башня с воротами (проездом)
 Кумина
 Кстовская (Петропавловская)

Башни стены Окольного города:
 Никольская грановитая (у Верхних решёток)
 Михайловская башня
 Петровская башня (сер. XVI в.)
 Великая башня с Великими воротами (в камне в 1469 г.)
 Свинузская (Свинорская) башня
 Покровская башня (конец XV — начало XVI вв.)
 Георгиевская (Егорьевская) башня

Башни на Запсковье:
 Высокая башня Нижних решёток (1500 г.)
 Варлаамская наугольная башня (кон. XV — нач. XVI вв.)
 Варлаамовская башня-захаб с воротами (кон. XV — нач. XVI вв., разрушен в 1615 г. шведами во главе с Густавом II Адольфом)
 Быковская башня
 Загряжская башня (Загряжский захаб) (нач. XVII в.)
 Волковская башня
 Ильинская башня с воротами
 Образская башня (Образский захаб) (1620-е гг.)
 Глухая башня
 Толокнянка (XVI век, окончательно разрушились в XIX в)
 Гремячая надвратная (XVI век, окончательно разрушилась в XIX в.)
 Гремячая (Козьмодемьянская) башня (1525 г.) (у Верхних решёток)

Галерея

См. также 
 Изборская крепость

Примечания

Ссылки 
 Псковская крепость с высоты птичьего полета
 Псковская крепость
 Псковская земля. Псковская крепость
 Северные крепости. Псковская крепость
 Плоткин К. М. Древний Псков — Псков, 1997
 Псковский край в истории России / составитель и научный редактор академик Академии гуманитарных наук, доктор исторических наук, профессор, Е. П. Иванов. — Псков : Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, 1996
 Псковские крепостные стены (ГТРК «Псков», 1997)

Здания и сооружения Пскова
Крепости Псковской области
Русские оборонительные сооружения XV века
История Пскова